Rehab steht für:
 REHAB Basel, Schweizer Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie
 eine US-amerikanische Band, siehe Rehab (Band)
 den Titel eines Albums der Band Quiet Riot, siehe Rehab (Album)
 den Titel eines Songs von Rihanna, siehe Rehab (Rihanna-Lied)
 den Titel eines Songs von Amy Winehouse, siehe Rehab (Amy-Winehouse-Lied)
 die englischsprachige Abkürzung für Rehabilitation

REHAB

cs:Rehabilitace (rozcestník)
en:Rehabilitation
es:Rehabilitación
fr:Réhabilitation
it:Riabilitazione
nl:Rehabilitatie
no:Rehabilitering
sh:Rehabilitacija
sk:Rehabilitácia
sr:Рехабилитација (вишезначна одредница)
tr:Rehabilitasyon
uk:Реабілітація